Torpetjärn kan syfta på:
Torpetjärnet, Dalsland, sjö i Melleruds kommun, 
Torpetjärnet, Värmland, sjö i Årjängs kommun,  (24,6 ha)

Se även
Torptjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn